Red Storm Rising (roman), een thriller van de Amerikaanse auteur Tom Clancy uit 1986
Red Storm Rising (computerspel), een spel uit 1988 gebaseerd op dit boek